CCC латиницей:

 Chaos Computer Club — децентрализованное немецкое общество хакеров со свободным членством.
 Constitutio Criminalis Carolina (C.C.C.) — Уголовно-судебное уложение «Священной Римской империи германской нации».
 CCC — число 300 в римской системе счисления.
 CCC — число 3276 в шестнадцатеричной системе счисления.

См. также 
 ССС кириллицей